Никола́й Григо́рьевич Фале́ев (, Калуга, Российская империя — 13 октября 1933, Хельсинки, Финляндия) — русский и советский инженер- и преподаватель. Пионер применения железобетона в московской строительной практике.

Биография 
Родился 22 апреля 1859 года в Калуге. До 1878 года учился в Калужском реальном училище, а в 1879 году окончил Московское реальное училище. В 1885 году окончил Институт гражданских инженеров императора Николая I со званием гражданского инженера, получив за успехи в обучении золотую медаль. После окончания учёбы был зачислен в 1886 году сверхштатным техником в Строительное отделение Московского Губернского Правления (МГП). С 1886 по 1902 год служил младшим архитектором МГП, где заведовал ремонтом тюрем, тюремных больниц, московской складочной таможни. С 1890 года являлся производителем работ на постройке казённого склада спирта в Москве. В 1900-е годы состоял членом Технического совета при Московской городской управе и почётным членом Московского совета детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии. В 1904 году Н. Г. Фалеев стал председателем Комиссии архитекторов при Московском строительно-дорожном управлении. С 1909 по 1912 годы служил московским губернским инженером. В эти же годы был гласным Московской городской думы и членом Строительного совета городской управы.

Член Московского архитектурного общества с 1912 года. После 1917 года перешёл на преподавательскую работу. В 1927 году Н. Г. Фалеев являлся профессором МИИТа.

Архитектор работал преимущественно в стиле модерн. При постройке здания Ермаковского электротехнического училища первым в Москве применил железобетонные основания и сваи.

Скончался 13 октября 1933 года и похоронен на православном кладбище в Хельсинки в районе .

Постройки в Москве 
 Постройка корпусов на фабриках Цыплаковых и Лабунских, «Ф. Михайлов и сын» (1886—1891);
 Казённые винные склады, совместно с В. А. Величкиным (1891, Волочаевская улица, 12—18);
 Казённый № 1-й винный склад (Московский завод «Кристалл», совместно с В. А. Величкиным (1890-е, Самокатная улица, 4);
 Доходный дом А. Г. Гагарина (1893, 1896, Варсонофьевский переулок, 8);
 Собственный особняк (1895, Гагаринский переулок, 11, перестройка);
 Доходный дом Фалеевых (1897, Милютинский переулок, 3), реконструирован в 1998 году;
 Доходный дом (1898, Сущёвская улица, 16);
 Особняк М. Ф. Михайлова (1900, 1910, Улица Бахрушина, 17, 18);
 Ермаковское электротехническое училище (1904, Пречистенская набережная, 11), строительство вёл арх. Н. Е. Марков;
 Доходный дом А. М. Желябужского (1906, Кривоарбатский переулок, 9);
 Дом во владении Московского страхового общества (1907, Малая Лубянка, 22);
 Доходный дом (1910, Савельевский переулок, 10);
 Доходный дом (1910, Пожарский переулок, 10);
 Доходное владение Э. Ф. Маттерна — «Московское страховое общество от огня» (1911, Малая Лубянка, 7 стр. 1);
 Перестройка городской усадьбы П. А. Новикова (1911, Трубниковский переулок, 15 стр. 1);
 Здания служб при доходном доме Ширяевых и Турчаниновых, совместно с А. Н. Зелигсоном (1914, Новая Басманная улица, 10-12).

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 
 Фалеев Николай Григорьевич Статья на сайте biografija.ru

Преподаватели МИИТа
Выпускники Первого Московского реального училища
Члены Московского архитектурного общества
Гласные Московской городской думы
Русские эмигранты первой волны в Финляндии